sveti Klement I., četvrti po redu papa, od 88. do 98. godine
 sveti Kliment Ohridski, (840. – 916.), učenik i sljedbenik Ćirila i Metoda
 Sveti Klement (otok), najveći otok u otočju Paklinski otoci